Белло́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Обтер-сюр-Дрон. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16037.

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к юго-западу от Парижа, в 145 км южнее Пуатье, в 39 км к югу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 173 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 104 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 76 были экономически активными, 28 — неактивными (показатель активности — 73,1 %, в 1999 году было 63,4 %). Из 76 активных работали 67 человек (39 мужчин и 28 женщин), безработных было 9 (6 мужчин и 3 женщины). Среди 28 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 13 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта